Luis Ibáñez (1988–) – argentyński piłkarz
 Luis Ibáñez – argentyński zapaśnik
 Luis Ibáñez (1983–) – kubański zapaśnik